Toto je medailové pořadí zemí na Zimních olympijských hrách 2010, které se konaly ve Vancouveru v Kanadě od 12. do 28. února 2010. Těchto her se zúčastnilo přibližně 2600 sportovců z 82 zemí v 86 disciplínách v osmi sportech.

Počet medailí 
Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Zimních olympijských hrách 2010 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Externí odkazy 
 
  Medailové pořadí na Zimních olympijských hrách 2010

Zimní olympijské hry 2010
2010